20-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин прошёл 16–17 мая 1992 года в Будапеште (Венгрия). В нём приняли участие 80 гимнастов из 30 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Федерации спортивной гимнастики России
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1992
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Май 1992 года
спортивная гимнастика
Спорт в Венгрии в 1992 году
Чемпионаты Европы в Венгрии